Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes («Дай мне правды») — бокс-сет песен Джона Леннона, выпущенный лейблом Capitol Records 9 октября 2020 года, в ознаменование 80-летия Леннона. Сборник содержит версии песен Джона Леннона, ремикшированные и ремастированные под контролем и продюсированием его вдовы Йоко Оно и сына Шона Леннона. Он включает с 124-страничную книгу и издан в виде 19-трековой версии (1 CD или 2 LP), а также 36-трековой версии (2 CD или 4 LP) без дополнительных материалов.

Об альбоме 
Обложку и дополнительные материалы разработал Джонатан Барнбрук. На обложке изображена профильная черно-белая фотография Леннона, сделанная в день, когда он вернул свой рыцарский Орден Британской империи (MBE).

Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes был спродюсирован командой, состоящей из менеджера по производству Саймона Хилтона, микшера, инженера и продюсера Пола Хикса, а также инженера по микшированию и продюсера Сэма Гэннона под руководством Йоко Оно и Шона Леннона в качестве продюсера и креативного директора. Большая часть оригинальных кассет из хранилища на Эбби Роуд и Нью-Йорка были оцифрованы в Henson Studios в Лос-Анджелесе.

Альбом дебютировал на третьем месте в чарте продаж Billboard Album Sales с тиражом 10,000 копий. Это первое появление Леннона в top 10 за 29 лет существования этого чарта. Сборник включает стандартное издание из 19 песен и делюксовое из 36 треков, том числе, такие хиты как «Instant Karma (We All Shine On)» (был на 3-м месте в Billboard Hot 100 в 1970 году), «Imagine» (№ 3, 1971), «Whatever Gets You Thru the Night» (№ 1, 1974) и «(Just Like) Starting Over» (№ 1, 1980). Также альбом занял 1-е место в чарте Tastemakers с показателем 3,000 копий через независимые музыкальные магазины.

Список композиций 
Автор всех композиций Джон Леннон, кроме указанных особо.

Диск 1

Диск 2

Чарты

Blu-Ray Audio Disc 
Все 36 аудио-треков в качестве High Definition:
 HD Stereo Audio Mixes (24 bit/96 kHz)
 HD 5.1 Surround Sound Mixes (24 bit/96 kHz)
 HD Dolby Atmos Mixes

Примечания

Ссылки 
 NOBODY TOLD ME. (Ultimate Mix, 2020) — John Lennon (official music video HD)

Сборники Джона Леннона
Альбомы, опубликованные посмертно
Сборники Capitol Records
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Йоко Оно
Сборники EMI Records
Сборники 2020 года
Бокс-сеты Джона Леннона